Bakunin (Бакунин) ist ein Adelshaus und ein russischer Familienname, der von mehreren Persönlichkeiten geführt wird (in chronologischer Reihenfolge):

Alexander Michailowitsch Bakunin (1768–1854), Diplomat, Adelsmarschall, Dichter
Fjodor Alexejewitsch Bakunin (1898–1984), sowjetischer Generalmajor 
Michail Alexandrowitsch Bakunin (1814–1876), revolutionärer Anarchist, Sohn von Alexander Michailowitsch Bakunin
Pawel Petrowitsch Bakunin (1766–1806), Mitglied der Petersburger Akademie der Wissenschaften
Tatjana Alexejewna Bakunina (1904–1995), Großnichte von Michael Bakunin, Historikerin, Professorin an der École normale supérieure

fr:Bakounine